meervoud van verhaal
 verhaal (executie van een vordering) van een vordering
 Verhalen (Texas), een gehucht in Reeves County in de Amerikaanse staat Texas